Shawnee kan syfta på:

 Shawnee – en algonkinsktalande nordamerikansk ursprungsbefolkning
 Shawnee, Kansas – ort i USA
 Shawnee, Ohio – ort i USA
 Shawnee, Oklahoma – ort i USA
 Shawnee, Wyoming – ort i USA